

Letteratura
 Adam Bede – romanzo di George Eliot

Cinema 
 Adam Bede – cortometraggio del 1915 diretto da Travers Vale
 Adam Bede – film del 1918 diretto da Maurice Elvey

Televisione
 Adam Bede – film TV del 1992 diretto da Giles Foster